Sawitzki ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Sawitzki (1932–2020), deutscher Fußballspieler
 Igor Witaljewitsch Sawitzki (1915–1984), sowjetischer Maler, Archäologe und Kunstsammler, siehe Igor Witaljewitsch Sawizki

Siehe auch:
 Sawizki